Desa Pucang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pucang (administrativ by i Indonesien, lat -7,41, long 110,26), Jawa Tengah, 
 Desa Pucang (administrativ by i Indonesien, lat -7,39, long 109,66), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar